Carcere di Stammheim – carcere di Stoccarda
 Distretto di Stammheim – distretto di Stoccarda
 Stammheim – quartiere di Colonia
 Stammheim - Il caso Baader-Meinhof (Stammheim) – film del 1986 diretto da Reinhard Hauff